Eustache Chartier de Lotbinière – funzionario francese
 Louis-Théandre Chartier de Lotbinière – funzionario francese
 Michel Chartier de Lotbinière – ingegnere e militare francese